Příjmení Menšík nosí více významných osobností:

 Bohumil Menšík (1921–1984) – československý voják a příslušník operace Destroyer
 Jakub Menšík (* 2005) – český tenista
 Jakub Menšík z Menštejna (15??–1636) – český úředník
 Jaroslav Menšík (* 1950) – český politik a architekt
 Josef Stanislav Menšík (1811–1862) – český spisovatel, sběratel pohádek a pověstí a národní buditel
 Martina Menšíková (* 1965) – česká herečka a moderátorka
 Stanislava Pošustová-Menšíková (* 1948) – česká překladatelka a knihovnice
 Vladimír Menšík (1929–1988) – český herec, moderátor, lidový vypravěč a bavič, držitel ocenění národní umělec

podobné příjmení
 Menčík